Die österreichische Schachbundesliga 2011/12 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Jänner 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Jänner 2012); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Jänner 2012
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

SK Baden

Schachklub Jenbach

SV Wulkaprodersdorf

SK Fürstenfeld

SC MPÖ Maria Saal

SK Hohenems

SK Zwettl

SV St. Veit an der Glan

SV Rapid Feffernitz

SK Royal Salzburg 
Eigenbezeichnung der 1. Mannschaft des SK Royal Salzburg seit 2011: SIR Bernhard Glatz.

ASVÖ Pöchlarn/Mauerbach

SG Kufstein/Wörgl

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com
 Schach-Bundesligen in Österreich

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2011
Schach 2012